Sibilio est un nom propre italien et hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alessandro Sibilio (1999-), athlète italien spécialiste du 400 m haies ;
 Chicho Sibilio (1958-2019), joueur et entraîneur dominicain naturalisé espagnol de basket-ball.

Patronyme hispanique
Patronyme italien